Buariki peut désigner :
 Buariki, une île de l'atoll de Tarawa dans les Kiribati ;
 le village de Buariki dans l'île du même nom de l'atoll de Tarawa dans les Kiribati ;
 la bataille de Buariki qui s'est déroulée dans l'île du même nom de l'atoll de Tarawa dans les Kiribati ;
 Buariki, une île de l'atoll de Tabiteuea dans les Kiribati ;
 le village de Buariki dans l'île du même nom de l'atoll de Tabiteuea dans les Kiribati ;
 Buariki, une île de l'atoll d'Aranuka dans les Kiribati ;
 le village de Buariki dans l'île du même nom de l'atoll d'Aranuka dans les Kiribati ;
 Buariki, une île l'atoll de Kuria dans les Kiribati ;
 Buariki, une île de l'atoll d'Onotoa dans les Kiribati ;

Homonymie d'îles